Формула Валліса, виведена 1655 року Джоном Валлісом, стверджує:

Винайдення
Валліс вивів нескінченний добуток методом порівняння визначених інтегралів  для парних і непарних n, як показано нижче. Оскільки на той час математичний аналіз, зокрема теорія збіжності, не мав достатнього розвитку і не було відомо про його зв'язок із площами фігур, дослідження вважалося складним і незавершеним. Як згодом виявилось, формула Валліса є простим наслідком формули Ейлера для синуса.

Доведення через розклад синуса в нескінченний добуток  

Нехай x = π/2:

Доведення через інтегрування  

Нехай:

Повторюючи,

Повторюючи,

За теоремою про три послідовності:

Посилання

Математичний аналіз
Ряди та послідовності
Границі